! D